

Свадзім — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Свадзім — село в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства